Kostanjevica na Krki (gemeente), gemeente in Slovenië
 Kostanjevica na Krki (plaats), plaats in Slovenië